Franciaország
Roman, település Eure megyében

 Románia
Roman, Románvásár település román neve

Egyéb
Roman, a Teen Top dél-koreai együttes középlemeze
Roman, teherautógyár Romániában, Brassóban